Moston (Cheshire East),
 Moston (Cheshire West and Chester),
 ,
 .